Frans Schraven (acteur) (1959)
Frans Schraven (bisschop) (1873-1937)